Die gute Sieben – film del 1940 diretto da Wolfgang Liebeneiner
Die gute Sieben – film tv del 1959 diretto da Peter Hamel